Amor libre puede referirse a:

 Amor libre, movimiento social que rechaza el matrimonio
 Amor libre (álbum), álbum de Camilo Sexto
 Amor libre (película de 1969), película argentina de 1969 dirigida por Fernando Siro
 Amor libre (película de 1978), película mexicana de 1978 dirigida por Jaime Humberto Hermosillo
 «Amor libre», canción de Rigo Tovar
 Amor libre (álbum), álbum de Esteman